Georg Martz ist der Name folgender Personen:

* Georg Martz (Mediziner) (1923–2007), Schweizer Mediziner
 Georg Martz (Ingenieur) (* 1923), deutscher Ingenieur und Autor